Les élections municipales dans le Finistère ont eu lieu les 11 et .

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Bannalec 
 Maire sortant : Yvon Le Bris (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Brest 
 Maire sortant : Pierre Maille (PS), ne se représente pas
 55 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Briec-de-l'Odet 
 Maire sortant : Joseph Bernard (RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Carhaix-Plouguer 
 Maire sortant : André Le Roux (UDF), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Châteaulin 
 Maire sortante : Yolande Boyer (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Châteauneuf-du-Faou 
 Maire sortant : Christian Ménard (UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Cléder 
 Maire sortant : Jean-Luc Uguen (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Clohars-Carnoët 
 Maire sortant : Marcel Raoul (RPR), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Concarneau 
 Maire sortant : Gilbert Le Bris (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Crozon 
 Maire sortant : Jean Cornec (DVG, app. PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Douarnenez 
 Maire sortante : Jocelyne Poitevin (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ergué-Gabéric 
 Maire sortant : Pierre Faucher (PS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Fouesnant 
 Maire sortant : Roger Le Goff (UDF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Gouesnou 
 Maire sortant : Jean-Claude Runavot (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Guilers 
 Maire sortant : Jean Mobian (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Guipavas 
 Maire sortant : Henri Pallier (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Landerneau 
 Maire sortant : Jean-Pierre Thomin (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Landivisiau 
 Maire sortant : Charles Miossec (RPR), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Lannilis 
 Maire sortant : Jean-Louis Kerboull (DVD, app. UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Le Relecq-Kerhuon 
 Maire sortant : Marcel Dantec (UDF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Lesneven 
 Maire sortant : Prosper Quellec (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Locmaria-Plouzané 
 Maire sortant : Roger Abalain (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Loctudy 
 Maire sortant : Gustave Jourdren (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Moëlan-sur-Mer 
 Maire sortant : Rémy Dubues (PS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Morlaix 
 Maire sortant : Michel Le Goff (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Penmarc'h 
 Maire sortant : Corentin Cadiou (PS), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plabennec 
 Maire sortant : Louis Coz (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plomelin 
 Maire sortant : Yves Rohou (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plonéour-Lanvern 
 Maire sortant : Michel Canévet (UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ploudalmézeau 
 Maire sortant : Alphonse Arzel (UDF), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Ploudaniel 
 Maire sortant : Joël Marchadour (UDF)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouescat 
 Maire sortant : Daniel Jacq (DVD), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plougastel-Daoulas 
 Maire sortant : André Le Gac (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouguerneau 
 Maire sortant : Bernard Le Ven (UDF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouhinec 
 Maire sortant : Jean-Claude Hamon (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouigneau 
 Maire sortant : Joseph Urien (DVD, app. RPR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plourin-lès-Morlaix 
 Maire sortant : Pierre Barbier (PS), ne se représente pas
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Plouzané 
 Maire sortante : Yvette Duval (PS), ne se représente pas
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Pont-l'Abbé 
 Maire sortante : Annick Le Loch (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Quimper 
 Maire sortant : Bernard Poignant (PS), ne se représente pas
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Quimperlé 
 Maire sortant : Marcel Tusseau (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Riec-sur-Bélon 
 Maire sortant : Jean-Yves Le Meur (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Roscoff 
 Maire sortant : Joseph Seité (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Rosporden 
 Maire sortant : Gilbert Monfort (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Martin-des-Champs 
 Maire sortant : René Fily (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Pol-de-Léon 
 Maire sortant : Adrien Kervella (RPR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Saint-Renan 
 Maire sortant : Bernard Foricher (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Scaër 
 Maire sortant : Corentin Kernéis (PCF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Trégunc 
 Maire sortant : Jean-Claude Sacré (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1999 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2001
 Liste des communes du Finistère

Finistère
Municipales, 2001